Lanzke ist der Name von

 Christiane Lanzke (1947–2005), deutsche Wasserspringerin und Schauspielerin
 Emmy Lanzke (1900–1962), deutsche Wohlfahrts-Funktionärin und Kommunalpolitikerin

Lanzke steht für

 Emmy-Lanzke-Haus, zum Stadtteilzentrum umgebautes, 1965 errichtetes Haus für alleinstehende Mütter mit einem oder mehr Kindern